В списке приведены самые яркие звёзды, наблюдаемые с Земли, в оптическом диапазоне по видимой звёздной величине. Для кратных звёзд приведена суммарная звёздная величина. Самой яркой звездой помимо Солнца является Сириус.

Список

См. также 
 Диаграмма Герцшпрунга — Рассела

Примечания

Ссылки 

 Список 300 самых ярких звёзд
 26 самых ярких звёзд
 The Magnitude system
 About stellar magnitudes

Списки звёзд
Рейтинги